Alheit ist der Familienname folgender Personen:

 Kristin Alheit (* 1967), deutsche Politikerin (SPD)
 Peter Alheit (* 1946), deutscher Biographie-Forscher